Всесвітній день молоді — міжнародне свято, що відзначається 10 листопада
 Всесвітній день молоді — захід Римо-Католицької Церкви, спрямований на молодь

Див. також 
 Міжнародний день молоді
 Міжнародний день солідарності молоді
 День молоді